Péter Tóth oder Peter Tóth ist der Name folgender Personen:

* Péter Tóth (Fechter) (1882–1967), ungarischer Fechter
 Peter Tóth (Elektroingenieur) (1932–2015), Schweizer Elektroingenieur und Erfinder
 Péter Tóth (Komponist) (* 1965), ungarischer Komponist
 Péter Tóth (Fußballspieler, 1977) (* 1977), ungarischer Fußballspieler
 Péter Tóth (Pianist) (* 1983), ungarischer Pianist
 Péter Tóth (Fußballspieler, 1989) (* 1989), ungarischer Fußballspieler
 Péter Tóth (Fußballspieler, 2001) (* 2001), ungarischer Fußballspieler